Вильдье́-сюр-Эндр () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 240 км на юг от Парижа, 125 км на юг от Орлеана, 13 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 2 716 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь св. Себастьяна (), XI век, восстановлена в XIX веке.

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini